Sent Sardòs ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Sardos (Lot-et-Garonne)
 Saint-Sardos (Tarn-et-Garonne)